Серге́й Ко́четов:
 Кочетов, Сергей Кузьмич (1894—1957) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кочетов, Сергей Михайлович (род. 1947) — российский ученый, аквариумист, писатель.